Международный аэропорт Афонсу Пена () также известен под названием Международный аэропорт Куритиба (), (Код ИАТА: CWB) — главный аэропорт города Куритиба, Бразилия, расположенный в смежном муниципалитете Сан-Жозе-дус-Пиньяйс. Назван в честь Афонсу Пена, шестого президента Бразилии.

В 2009 году аэропорт занимал 10-е место по пассажирообороту, 8-е с точки зрения эксплуатаций самолёта, и 9-й с точки зрения перевозки груза, обработанного в Бразилии. Входит в список самых загруженных аэропортов в стране. Обслуживается компанией Infraero.

История 

Аэропорт был построен министерством военно-воздушных сил Бразилии в сотрудничестве с армией Соединённых Штатов во время Второй мировой войны. Его строительство было закончено только в 1945 году.

Оригинальный пассажирский терминал использовался до 1959 года, когда был построен совершенно новый терминал. Этот второй терминал сегодня используется для грузовых операций. В 1996 году был построен существующий пассажирский терминал.

Главная проблема аэропорта — непостоянные погодные условия области, особенно туман в утренние часы в зимний период. Также существует проблема с вспомогательной взлётно-посадочной полосой 11/29, которая слишком небольшая и состоит из старого оборудования. Есть также планы модернизировать взлётно-посадочную полосу 15/33 системой КГС (категория III).

Главная взлётно-посадочная полоса была удлинена в 2008 году, чтобы позволить грузовым рейсам работать с большими грузами, а также был модернизирован грузовой терминал.

Терминал составляет 26 000 м², имеет 6 телескопических трапов, пропускная способность аэропорта 4,5 миллионов пассажиров в год. Имеется 800 мест для парковки. Комплекс аэропорта включает небольшой музей, игровой центр и торговый ряд с 60 магазинами в главном терминале.

Авиалинии и направления

Авиапроисшествия и инциденты 
 16 июня 1958: авиакомпания Serviços Aéreos Cruzeiro do Sul, воздушный лайнер Convair 440-59 регистрация PP-CEP, летевший из аэропорта Эрсилиу Лус (Hercílio Luz), Флорианополис в международный аэропорт Афонсу Пена, выполнял процедуру подхода, чтобы посадить самолёт в Куритибе. Самолёт спустился и ударился о землю. Из 26 пассажиров и членов экипажа на борту, 21 человек погиб.
 3 ноября 1967: авиакомпания Transbrasil, британский турбовинтовой пассажирский самолёт Handley Page Dart Herald регистрация СТР-SDJ, летящий из аэропорта Конгоньяс/Сан-Паулу в Афонсу Пена, столкнулись с холмом во время спуска, чтобы приземлиться в Куритибе. Все члены экипажа и 21 пассажир погибли, 4 пассажира выжили.

Будущие разработки 
31 августа 2009 года Infraero представил план модернизации международного аэропорта Афонсо Пена, сосредоточившись на приготовлениях к чемпионату мира по футболу 2014 года, который будет проходить в Бразилии. Завершение планируется в марте 2011 года.

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт Infraero
 Блог аэропорта Афонсу Пена
 Saiba mais sobre as Companhias Aéreas
 Фотоархив аэропорта Афонсу Пена на сайте airliners.net

Аэропорты Бразилии
Здания и сооружения Куритибы